Jacutinga (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Jacutinga (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul